

Carriera 
Come massimo riconoscimento in carriera vanta la partecipazione, con la Nazionale di calcio a 5 dell'Ucraina, al FIFA Futsal World Championship 1996 a Hong Kong dove la nazionale est-europea, al suo primo campionato del mondo, è giunta al quarto posto finale, battuta nella finalina dalla .

Collegamenti esterni